Chamier est un patronyme français, porté notamment par une famille de huguenots originaires de la Drôme, dont beaucoup ont quitté la France pour l'Angleterre, l'Écosse, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il est porté notamment par : 

 Daniel Chamier (1564–1621), pasteur
 Anthony Chamier (1725-1780), haut fonctionnaire britannique
 Frederick Chamier (1796–1870), écrivain anglais
 George Chamier (1842–1915), écrivain Néo-Zélandais 
 Adrian Chamier (1883–1974), aviateur, fondateur des Air Training Corps de la Royal Air Force et époux d'Edwina Chamier
 Edwina Chamier (1890-1981), skieuse alpine olympique canadienne et épouse d'Adrian Chamier
 Edward Chamier (1840–1892), champion d'échecs 

Drôme
Patronyme français